While Paris Sleeps (1923), een film van Maurice Tourneur
While Paris Sleeps (1932), een film van Allan Dwan